Альбан Меха (; род. 25 апреля 1986 года, Титова-Митровица) — албанский футболист, полузащитник клуба «Гессен Кассель».

Клубная карьера 
Альбан Меха — воспитанник немецкого клуба «Штутгартер Кикерс». Поиграв за резервную команду клуба, «Кирххайм-унтер-Текк» в Фербандслиге «Вюртемберг», «Ройтлинген 05» в Региональной лиге «Юг» и трирский «Айнтрахт» в Региональной лиге «Запад», футболист перешёл в клуб Второй Бундеслиги «Падерборн 07» в июле 2011 года. 17 июля 2011 года он дебютировал в ней, выйдя в стартовом составе в гостевом мачте против «Ганзы». Спустя месяц Меха забил свой первый гол в лиге. укрепив в концовке преимущество «Падерборна 07» в гостевом поединке против дрезденского «Динамо».

Карьера в сборной 
7 сентября 2012 года Альбан Меха дебютировал за сборную Албании в домашнем матче против сборной Кипра, проходившем в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2014 года. Меха вышел в стартовом составе и сделал голевую передачу на Армандо Садику, открывшего счёт в матче. Первый гол за Албанию Меха забил 26 марта 2013 года в товарищеской игре против сборной Литвы, открыв счёт в матче на 33-й минуте.

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 7 матчей / 2 гола; eu-football.info.

Итого: 2 матча / 0 голов; eu-football.info.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Албании
Игроки сборной Албании по футболу
Игроки ФК «Штутгартер Кикерс»

Игроки ФК «Ройтлинген»
Игроки ФК «Айнтрахт» Трир
Игроки ФК «Падерборн 07»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Аль-Файсали» Амман
Игроки ФК «Эльферсберг»
Игроки ФК «Гессен-Кассель»
Футболисты Косова
Игроки сборной Косова по футболу